Йоахим Попелька (; ,  — , ) — немецкий  и .

Биография 
Учился в Школе Святого Фомы и пел в Хоре Святого Фомы. Затем учился в Лейпцигской консерватории и Лейпцигском университете. В 1931—1934 гг. работал в немецких подразделениях музыкального издательства Ricordi, с которым и в дальнейшем продолжал сотрудничать как переводчик итальянских оперных либретто (осуществил 38 переводов, некоторые из них в соавторстве с Г. К. Винклером). В 1933—1937 гг. репетитор Лейпцигской оперы, в 1937—1939 гг. дирижёр в Гиссене, затем вернулся в Лейпциг. В 1942—1943 гг. дирижёр в опере Галле, затем мобилизован в вермахт.

По окончании Второй мировой войны обосновался в Мангейме и посвятил себя восстановлению музыкальной жизни в почти полностью разрушенном городе. Одновременно с 1954 г. дирижёр Бетховенского хора из Людвигсхафена.

Автор оперы «Всё вокруг Шахразады» (; 1957), школьных опер «Путешествие вокруг света» (; 1932) и «Двенадцать месяцев» (; 1933), фортепианного концерта, камерной музыки (в том числе сонаты для балалайки и фортепиано).

Ссылки 
 Waltraud Brunst. Wissender Berater in Fragen des Musiktheaters // Morgenweb, 15.02.2010.

Академические музыканты Германии